Plaats in Indonesië
 Suka Tani (Juli), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Suka Tani (Kota Jantho), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Suka Tani (Rajeg), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Suka Tani (Kalianda), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Suka Tani (Tanjung Lago), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukatani (doorverwijspagina)